Eine Rückseite bezeichnet man
bei Papier als Verso
bei Münzen als Revers, siehe Revers (Numismatik)
bei Fotografien als Revers, siehe Revers (Fotografie)
bei Schallplatten als B-Seite

Siehe auch:
Mondrückseite